Эвих, Иоганн (Johannes Ewich; 1525—1588) — немецкий врач.
 Эвих, Карл Отто Якоб (1814—1894) — немецкий врач и бальнеолог.

Примечания